Pražský most může být
 Karlův most v Praze, nazývaný do roku 1870 Pražský most, předtím též Kamenný most
 kterýkoliv z mostů v Praze
 obecně most na silnici (cestě) směřující ku Praze
 Pražský most (Hradec Králové) – most v Hradci Králové z roku 1910 spojující Mosteckou a Gočárovu ulici
 Pražský most (Jihlava) – most v Jihlavě navazující na ulici Pražskou
 Pražský most (Karlovy Vary) – most v Karlových Varech
Pražský most (Plzeň, Radbuza) – klenutý kamenný most přes Radbuzu v Plzni před Pražskou branou (postaven 1520)
Pražský most (Plzeň, mlýnská strouha) – krytý dřevěný most z roku 1602, před rokem 1750 přestavěný na klenutý pískovcový, dnes bez funkce

Zahraničí 
 Pražský most (Madrid) – Puente de Praga v Madridu přes řeku Manzanares